Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, п. Горный, Предгорный район, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — российский военный деятель. Командир специального отряда «Ахмат» с 2022.

Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чеченской Республике (2005—2006). Руководитель Управления министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике (2009). Заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции (2011—2021). Генерал-майор полиции (2012). Герой Российской Федерации (2022). Герой ЛНР (2022). Кандидат политических наук (2013).

Биография

Ранние годы 
Родился 5 октября 1973 года в посёлке Горный Предгорного района Ставропольского края в семье отставного офицера советской армии.

Окончил среднюю общеобразовательную школу в плодосовхозе «Новый маяк» Новоселицкого района, после чего поступил в Ставропольский филиал Московской государственной юридической академии.

В 2001 году окончил Чеченский государственный университет по специальности юриспруденция.

Во время боевых действий отец и старший брат Апти погибли в боях против дудаевских отрядов. Через месяц после штурма федеральными войсками г. Грозного в бою погибли дядя и троюродный брат Апти. В этих боях семья Алаудиновых потеряла около двадцати близких родственников.

Деятельность 
До 2001 года работал прокурорским работником. В связи с боевыми действиями в регионе перешёл на работу в органы внутренних дел, на должность инспектора отдела комплектования в управлении кадров МВД.

С 2002 по 2004 занимал разные должности в Управлении собственной безопасности МВД по Чеченской Республике. В июле 2004 года назначен заместителем начальника отдела оперативно-розыскной работы Управления собственной безопасности МВД по Чеченской Республике.

С ноября 2005 г. — начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чеченской Республике, работал над созданием данного подразделения.

В 2006 году Рамзан Кадыров назначает Алаудинова руководителем Специальной комиссии по контролю над соблюдением норм и правил проживания в пунктах временного размещения переселенцев.

В марте 2009 назначен руководителем Управления Министерства юстиции России по Чеченской Республике.

В апреле 2009 назначен на должность заместителя начальника криминальной милиции МВД по Чеченской Республике.

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2011 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальника полиции. В марте 2021 года, президент Владимир Путин подписал указ № 149, в соответствии с которым Апти Алаудинов был освобождён от занимаемой должности. С 2022 года — секретарь Совета экономической и общественной безопасности Чеченской республики.

В июне 2012 было присвоено специальное звание «генерал-майор полиции». Тем самым, Алаудинов стал самым молодым генералом в МВД России.

В 2013 году в МГУ имени М. В. Ломоносова под научным руководством доктора философских наук, профессора В. И. Коваленко защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук по теме «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности» (специальность 23.00.02 — политические институты, процессы и технологии); официальные оппоненты — доктор политических наук, доцент А. В. Федякин и кандидат политических наук Р. Э. Бараш; ведущая организация — Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

Санкции 
В 2022 г. признан нежелательными лицом на территории Польши. Санкции обоснованы поддержкой вторжения России на Украину. В 2014 году Алаудинов был внесен в санкционный список США. В 2018 году Латвия запретила ему въезд в страну. В 2020 г. санкции в отношении Алаудинова ввела Великобритания.

Научные труды 

 Алаудинов А. А. Идентичность в зеркале науки: основные подходы к определению сущностных черт и типов // Вестник Российской нации. — 2010. — № 3. — С. 196—205.
 Алаудинов А. А. К вопросу об определении понятия «политическая идентичность» // Вестник Российской нации. — 2011. — № 1-2. — С. 226—230.
 Алаудинов А. А. Особенности региональной идентичности как объекта политологического исследования // Вестник Российской нации. — 2011. — № 3. — С. 74- 85.
 Алаудинов А. А. Формирование общенациональной политической идентич- ности в современной России: проблемы и перспективы // Вестник Российской нации. — 2011. — № 4-5. — С. 69-81.
 Алаудинов А. А. Нация и этнос как субъекты этнополитических процессов // Политическая регионалистика и этнополитология. Сборник статей по политологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам истории и современности. Вып. III. — М.: Издательство «Социально-политическая Мысль», 2011. — С. 12-25.
 Алаудинов А. А. Политическая идентичность и национальная безопасность // Транспортная политика и политические коммуникации: Сборник статей по политологическим и социологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам истории и современности. Выпуск III. Геополитика и национальная безопасность. — М.: Издательство «Социально-политическая мысль», 2011. — С. 79-87.
 Алаудинов А. А. Политические коммуникации и региональная политическая идентичность в условиях современных вызовов // Проблемы и перспективы развития транспорта. Труды Международной научно-практической конференции. — М.: МИИТ, 2011. — С. 10-12.
 Алаудинов А. А. Политическая идентичность как фактор развития государ- ства и гражданского общества // Транспортная политика и политические ком- муникации: Сборник статей по политологическим и социологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам истории и современности. Вып. IV. Взаимодействие государства и гражданского общества. — М.: МИИТ, 2012. — С. 70-84.
 Алаудинов А. А. Региональная идентичность — основа формирования общенациональной политической идентичности: монография / науч. ред. В. Х. Акаев; отв. ред. В. В. Черноус; Чеченский гос. пед. ин-т, Центр региональных исслед. Ин-та социологии и регионоведения Южного Федерального ун-та. — Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2015. — 208 с. ISBN 978-5-9906245-5-9 : 550 экз.

Награды 
 Герой России (2022) — «за мужество и героизм» в ходе вторжения России на Украину
 Герой ЛНР (2022)
 Почётный гражданин Чеченской Республики (2022)
 Орден Кадырова (2007)
 Награждён орденом Кавказа

Примечания

Ссылки 
 
 История одного чеченского генерала // Кавказ.Реалии
 Пропаганда войны на вере. Помощник Кадырова заявил о "единстве мусульман и христиан" // Кавказ.Реалии
 Правозащитники назвали Алаудинова ключевой фигурой чеченского режима // Кавказский узел

Генерал-майоры полиции (Российская Федерация)
Участники вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине